Гладковский — многозначный термин.

 Гладковский — название ряда одноимённых сельсоветов.
 Гладковский, Арсений Павлович (1894—1945) — советский композитор.
 Гладковский, Олег Владимирович (ур. Свинарчук) (род. 1970) — украинский предприниматель, первый заместитель Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины в 2015—2019 годах.
 Гладковский, Хрисанф Васильевич (1835—1869) — русский врач, доктор медицины, автор ряда научных трудов.

Примечания